Batman bezeichnet:
 Batman (Einheit), eine Gewichts- und Flächeneinheit in Vorder- und Mittelasien
 eine Gattung australischer Wächtergrundeln (mit der Gattung Cryptocentrus vereinigt)
 einen Offiziersburschen in der englischen Kavallerie
 B.A.T.M.A.N. – Ein Netzwerkprotokoll

Kultur:
 Batman, eine Comicfigur
 Batman (Comicserien), verschiedene Serien gedruckter Comics
 Batman (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1989
 Batman-Adaptionen, eine Übersicht über Adaptionen der Comicfigur in Film und Fernsehen
 The Batman (Film), ein Spielfilm des Regisseurs Matt Reeves aus dem Jahr 2022

Geografie:
 Batman Çayı, linker Nebenfluss des Tigris in der Türkei
 Batman (Provinz), eine Provinz in der Türkei
 Batman (Stadt), Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Batman
 Batman-Talsperre, eine Talsperre in der Türkei

Batman ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Batman (1981–2012), australischer Leichtathlet
 John Batman (1801–1839), australischer Farmer und Autor
 Stephen Batman († 1584), britischer Kleriker, Übersetzer und Autor

Siehe auch:
 Battmann

BATMAN